— железнодорожная станция на линии линии Кэйо расположенная в районе Сэтагая.

Планировка станции 
4 пути и два платформы островного типа.

Близлежащие станции